Municipio de Somerset puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Somerset (condado de Jackson, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Jackson.
 Municipio de Somerset (condado de Hillsdale, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Hillsdale.
 Municipio de Somerset (condado de Steele, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Steele.
 Municipio de Somerset (condado de Mercer, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Mercer.
 Municipio de Somerset (condado de Belmont, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Belmont.
 Municipio de Somerset (condado de Somerset, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Somerset.
 Municipio de Somerset (condado de Washington, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Washington.